Guinness peut désigner :

Patronymes 

 Sir Alec Guinness (1914-2000), comédien britannique ;
 Arthur Guinness (1725-1803), un maître brasseur irlandais, fondateur de la brasserie à laquelle il a donné son nom ;
 Arthur Guinness (1840-1915),  Ardilaun, homme politique et philanthrope irlandais, arrière-petit-fils du précédent ;
 Arthur Guinness (1846-1913), homme politique néo-zélandais ;
 Bryan Guinness ( Moyne) (1905-1992), fils de Walter (ci-dessous), époux de Diana Mitford et l'un des Bright Young Things dans les années 1920 ;
 Daphne Guinness (1967-), personnalité britannique ;
  (1912-1980), personnalité de la mode d'origine mexicaine ; 
 Jonathan Guinness ( Moyne), né en 1930, fils de Bryan (ci-dessus), banquier d’affaires ;
 Judy Guinness (1910-1952), escrimeuse britannique ;
Mariga Guinness (1932-1989), conservatrice britannique ;
 Maureen Constance Guinness (1907-1998), mondaine irlandaise
 May Guinness (1863-1955), une peintre irlandaise ;
 Peter Guinness (1950-), acteur anglais ;
 Walter Guinness (1880-1944), homme politique britannique, neveu de Arthur Guinness (1840-1915) ;
 Ivor Grattan-Guinness (né en 1941), historien britannique des mathématiques et de la logique.

Autres 
 Guinness, une brasserie et une marque de bière ;
 le Livre Guinness des records, une publication annuelle de toutes sortes de records ;
 le Guinness Premiership, nom du championnat d'Angleterre de rugby à XV de 2005 à 2010.

Patronyme irlandais